Ялвач () — город и район в провинции Ыспарта (Турция).

Является членом движения «Медленный город» ( Cittaslow).

История 
Люди жили в этих местах с древнейших времён. В XI веке город входил в состав Сельджукской империи, в XIV в состав бейлика Хамидогулларов, а в XVI веке он попал в состав Османской империи.

Туризм 
В 1 км к северо-востоку находятся руины античной Антиохии Писидийской.

Ссылки 
 Официальный сайт района 
 Официальный сайт города 

Районы Ыспарты